L'Indian National Football League 1996-1997 è stata la 1ª edizione della massima serie del campionato professionistico indiano di calcio, disputato dal 7 dicembre 1996 al 16 marzo 1997 e concluso con la vittoria del Jagatjit Cotton & Textile Football Club al suo primo titolo.

Il capocannoniere del torneo è stato Baichung Bhutia  con 14 goals.

Squadre partecipanti

Prima fase

Gruppo A

Classifica finale

Risultati

Calendario

Gruppo B

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata.
      Non qualificata.

Risultati

Calendario

Seconda fase

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'India

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Risultati

Calendario

Note

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
Campionato indiano di calcio